Єдиноріг, Одноріг — гербова фігура з мітології. 
 Одноріг Іван Олексійович
 Одноріг (село) — село у Білоцерківському районі Київської області.